Minimale polynoom (lineaire algebra)
 Minimale polynoom (galoistheorie)